Riley steht für:

 Riley, englischer Automobilhersteller
 Riley Technologies (früher Riley & Scott), US-amerikanischer Rennwagenhersteller
 Riley (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Riley (Hund), Museumsschutzhund
 Riley (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Mount Riley, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Riley-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika

Riley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Riley (Alabama), Ort im Monroe County, Alabama
 Riley (Arkansas), Ort im Ashley County, Arkansas
 Riley (Illinois)
 Riley (Indiana), Town im Vigo County, Indiana
 Riley (Kansas), Stadt im Riley County, Kansas
 Riley (Kentucky), Ort im Marion County, Kentucky
 Riley (Michigan)
 Riley (Minnesota), Ort im St. Louis County, Minnesota
 Riley (New Mexico), Ort im Socorro County, New Mexico
 Riley (North Carolina)
 Riley (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Harney County, Oregon
 Riley (South Carolina), Ort im Calhoun County, South Carolina
 Riley (Tennessee), Ort im Claiborne County, Tennessee
 Riley (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Raleigh County, West Virginia
 Riley (Wisconsin), gemeindefreies Gebiet im Dane County, Wisconsin
 Riley Center, Michigan
 Riley Cove, New York
 Riley Hill, North Carolina
 Riley Village, Indiana
 Riley County, Kansas
 Riley Township, mehrere Townships

Siehe auch:

 Riley-Oxidation, eine chemische Namensreaktion
 Fort Riley, eine Militärbasis
 Reily
 Reilly
 O’Riley